Giuseppina Fasciani – politica e sindacalista italiana
 Maurizio Ruggeri Fasciani – giornalista, scrittore e conduttore radiofonico italiano
 Vince Fasciani – poeta svizzero